Crack (drug), de rookbare variant van cocaïne
Crack (software), een programma om met crypt versleutelde wachtwoorden op unix-systemen te achterhalen
Crack (album), een album van Z-Ro
Crack (computerspel), een computerspel